Pasquier ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Pasquier (* 1942), französischer Klassischer Archäologe
 Albert Pasquier (1892–1976), Schweizer Politiker (CVP)
 Arthur Pasquier (1883–1963), französischer Radsportler und Schrittmacher
 Bruno Pasquier (* 1943), französischer Bratschist
 Ernest Pasquier (1889–?), französischer Schrittmacher
 Eva Wagner-Pasquier (* 1945), deutsche Theatermanagerin
 Étienne Pasquier (1529–1615), französischer Jurist und Literat
 Étienne-Denis Pasquier (1767–1862), französischer Staatsmann, Diplomat und Minister
 Gaston d’Audiffret-Pasquier (1823–1905), französischer Politiker
 Gustave Pasquier (1877–1965), französischer Radrennfahrer
 Isabelle Pasquier-Eichenberger (* 1973), Schweizer Politikerin
 Jean-Marie-Joseph-Augustin Pasquier (1924–2004), französischer Geistlicher der Katholischen Kirche, Bischof von Ngaoundéré
 Liliane Maury Pasquier (* 1956), Schweizer Politikerin 
 Marie-France Roth Pasquier (* 1968), Schweizer Politikerin (CVP)
 Nathalie du Pasquier (* 1957), französische Künstlerin und Designerin
 Roger du Pasquier (1917–1999), Schweizer Journalist, Autor und Übersetzer
 Vincent Pasquier (* 1957), französischer Physiker

Pasquier steht als Ortsname für:

 Le Pasquier, Gemeinde im französischen Département Jura in der Region Franche-Comté 

Pasquier bezeichnet außerdem:

 Brioche Pasquier, französischer Backwarenhersteller

Siehe auch:

 Paquier
 Le Pâquier